Tunstall ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Tunstall (1922–2016), australischer Sportadministrator
 Bill Tunstall (1905–1983), englischer Fußballspieler
 Cuthbert Tunstall (1474–1559), Bischof von Durham
 Eric Tunstall (1950–2020), englischer Fußballspieler
 Fred Tunstall (1897–1971), englischer Fußballspieler
 KT Tunstall (* 1975), britische Sängerin und Songwriter
 Marmaduke Tunstall (1743–1790), englischer Ornithologe und Sammler
 Richard Tunstall († 1491), englischer Ritter
 William Tunstall (fl. 1901–1904), englischer Fußballspieler

sowie der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Tunstall (East Riding of Yorkshire)
 Tunstall (Kent)
 Tunstall (Lancashire)
 Tunstall (Norfolk)
 Tunstall (North Yorkshire)
 Tunstall (Stafford), Staffordshire
 Tunstall (Stoke-on-Trent), Staffordshire
 Tunstall (Suffolk)
 Tunstall (Tyne and Wear)

in den Vereinigten Staaten:
 Tunstall (Virginia)

Siehe auch:
 Tunstall-Kodierung, eine Form der verlustfreien Datenkompression und Entropiekodierung